El término Libération puede aludir a:

 Libération, Libération-Nord, movimiento de resistencia interior francés surgido en la Segunda Guerra Mundial en la zona septentrional del país. 
 Libération, Libération-Sud, movimiento de resistencia interior francés surgido en la Segunda Guerra Mundial en la zona meridional del país.
 Libération, histórico y desaparecido periódico francés editado por el movimiento interior de resistencia francesa Libération-Sud.
 Libération, periódico francés fundado por Jean-Paul Sartre y Serge July, retomando el título del desaparecido Libération.
 Liberation, un conjunto de tipos de letra en formato TrueType.